Великая Отечественная:

 Великая Отечественная война — война Союза Советских Социалистических Республик, начавшаяся с вторжения на советскую территорию войск нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии) и закончившаяся освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.
 «Великая Отечественная война — День за днём» — общее название многотомника о Великой Отечественной войне.
 Великая Отечественная война (монеты) — памятные монеты выпущенные Центральным банком Российской Федерации, посвящённые Великой Отечественной войне.
 Великая Отечественная (фильм) — документальный телевизионный сериал советско-американского производства, вышедший на экраны в 1978 году.